Крона  — загальна назва низки західноєвропейських монет; 
 Крона дерева — сукупність гілок і листя у верхній частині рослини, що продовжує стовбур від першого розгалуження до верхівки дерева 
 Крона (благодійний фонд) — Всеукраїнський благодійний фонд «Крона», українська благодійна організація , корпоративний фонд , що діє з метою надання допомоги дітям 
 Крона (Сона і Луара) (Cronat) — муніципалітет у Франції , у регіоні Бургундія , департамент Сона і Луара . 
 Крона (громадська організація) Харківська жіноча організація «Крона» — українська громадська організація , заснована 1997 року та розташована в Харкові .